Шатуново — название населённых пунктов в России:
 Шатуново — село в Залесовском районе Алтайского края.
 Шатуново — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Шатуново — деревня в Островском районе Псковской области.